Ballena kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ballena (udde), 
 Ballena (ö), 

Robotskapade Antarktisförgreningar